|}
Die Ferrovia Circumetnea (FCE), auch Circumetnea, ist eine regionale Nahverkehrsgesellschaft auf Sizilien, die eine 950-mm-Schmalspurbahn fast rund um den Ätna betreibt. Nach der kompletten Stilllegung des ehemals ausgedehnten FS-Schmalspurbahnnetzes Siziliens ist sie die letzte verbliebene Schmalspurbahn auf der Insel.

Geschichte 
Die Idee zur FCE wurde 1880 im Zuge des Aufbaus eines Eisenbahnnetzes auf Sizilien gefasst. Auf Antrag zahlreicher Gemeinden und Ortschaften rund um den Ätna wurde durch staatliches Dekret von 31. Dezember 1883 ein Konsortium zum Aufbau der FCE gegründet, in dem die Provinz Catania, die Handelskammer von Catania sowie die Gemeinden Riposto, Giarre, Mascali, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Randazzo, Maletto, Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Paternò, Belpasso und Misterbianco zusammenarbeiteten.

Den entscheidenden Schritt zur Beilegung der latenten Unstimmigkeiten bezüglich der genauen Streckenführung und zur Realisierung der Circum machte dann der britische Investor Robert Trewhella, indem er am 11. September 1885 einen Kompromiss mit dem Konsortium schloss. Er versprach, die Strecke zu planen, anzulegen und auszustatten. Als Gegenleistung erhielt er die exklusiven Nutzungsrechte der zukünftigen Strecke. Die Bauarbeiten begannen schließlich im Jahre 1889. Am 2. Februar 1895 wurde der erste Streckenabschnitt von Catania Borgo nach Adrano eröffnet.

Während es der FCE lange Zeit gelang, den regelmäßigen, durch Erdbeben und Ausbrüche des Ätna hervorgerufenen Schäden zu widerstehen, geriet sie kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges wegen aufwändig zu reparierender Bombenschäden in finanzielle Not, so dass sie schließlich vom Staat übernommen wurde. Seit 1999 betreibt die FCE die erste U-Bahn-Linie in Catania.

FCE heute 
Der auf der ursprünglichen Strecke der FCE zwischen Catania Borgo und Giarre–Riposto fahrende Zug wird auf Sizilien Littorina genannt. Ursprünglich führte die Bahnstrecke über ihren heutigen Endpunkt Borgo hinaus bis zum Hafen Catanias. Dieser Streckenabschnitt wurde im Jahre 1999 durch die neueröffnete U-Bahn Catanias ersetzt. Es gibt auf der FCE keine Zugfahrten, die die Gesamtstrecke bedienen. Der Zugverkehr wird grundsätzlich in Randazzo gebrochen. Der Abschnitt Catania–Randazzo wird fast stündlich bedient, teilweise mit weiteren Verstärkerfahrten bis Adrano Nord. Zwischen Randazzo und Riposto finden nur wenige Zugfahrten am Tag statt, die überwiegend dem Schülerverkehr dienen. Die FCE bietet ferner touristische Sonderfahrten an.

Die FGC bedient neben ihrer Eisenbahnstrecke auch einige regionale und kommunale Buslinien im Großraum Catanias.

Ausbau 
In den Gemeinden Adrano, Santa Maria di Licordia und Biancavilla wurde die Bahntrasse unterirdisch verlegt. Auf den neuen Streckenabschnitten entstanden neue Kreuzungsbahnhöfe.
Bis auf wenige besetzte Bahnhöfe sind inzwischen alle unbesetzten Kreuzungsbahnhöfe mit Rückfallweichen ausgestattet.

Im Januar 2023 wurden 15 Triebwägen mit Wasserstoff-Antrieb ausgeschrieben.

Triebfahrzeuge 
Auf der Strecke sind im Regelbetrieb nur Triebzüge bzw. Triebzüge mit Beiwagen im Einsatz.

2015 wurden vier dieselelektrische Doppeltriebwagen „Vulcano“ von Newag beschafft und 2016 in Betrieb genommen.

Für Sonderfahrten ist der historische Triebwagen ALn 56.05, genannt Littorina, vorhanden und wird nach seiner Aufarbeitung vor einigen Jahren auf Bestellung oder zu Feierlichkeiten gelegentlich eingesetzt.

Bei der Circumetnea sind noch zwei Dampflokomotiven vorhanden, die Nr. 10 (ex. MASCALI) und Nr. 14 (ex LA MEUSE der Ferrovia Alifana). Die Nr. 14 steht äußerlich aufgearbeitet auf einer Weiche aus der Gründerzeit mit einem Wasserkran neben dem Empfangsgebäude des Bahnhofes Catania-Borgo.

Aktuell eingesetzte Triebzüge auf der FCE

Weblinks 

 Offizielle Website der FCE mit vielen Informationen (italienisch, englisch, französisch)
 Informationen der Region Sizilien zur FCE (italienisch; PDF-Datei; 296 kB)
 Geschichte der FCE (italienisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sizilien
Bahngesellschaft (Italien)
Unternehmen (Sizilien)
Verkehr (Catania)
Ätna